Букавин — українське прізвище. Відомі носії:
 Букавин Іван Ярославович — український педагог, краєзнавець, редактор. Учитель-методист (2008).

Примітки